Wibatech Merx 7R is een wielerploeg die een Poolse licentie heeft. De ploeg bestaat sinds 2012. Team Wibatech Merx 7R komt uit in de continentale circuits van de UCI. Franciszek Moszumański is de manager van de ploeg.

Seizoen 2014

Transfers

Seizoen 2013

Overwinningen in de UCI Europe Tour

Renners 

Poolse wielerploeg